Jméno/název Aladin může mít různé významy:

 Aladin – hlavní postava orientální pohádky Aladin a kouzelná lampa
 Aladin (film, 1992) – animovaný film z roku 1992 z produkce The Walt Disney Company
 Aladin (film, 2019) – hraný film z roku 2019 z produkce The Walt Disney Company
 Aladin (jméno) – mužské křestní jméno, většinou užívané v muslimském světě
 Aladin (vesnice) – vesnice v oblasti Karabachu v Ázerbájdžánu, nedaleko hranic s Arménií
 ALADIN – numerický model počasí (Aire Limitée, Adaptation Dynamique, Development International)
 Aladdin Sane – album Davida Bowieho z roku 1973